34. længdegrad kan henvise til:

 34. vestlige længdekreds
 34. østlige længdekreds